Latitude peut correspondre à:

 la latitude qui est avant tout un terme géographique référant à la position sur l'axe Nord-Sud d'un point donné sur le globe terrestre;
 la latitude galactique, terme appartenant au vocabulaire astronomique;
 la gamme Latitude, qui est une des gammes professionnelles d'ordinateurs portables de la marque Dell.
 Google Latitude est une application pour téléphone mobile permettant de partager sa position géographique
 la Renault Latitude est un véhicule du constructeur automobile Renault.
 le Citation Latitude est un avion d'affaires en développement construit par Cessna qui devra entrer en service en 2016.
 Latitude, une station de radio locale indépendante de l'Aube.
 Latitude, une entreprise française du domaine de l'aérospatial.

Musique 
Latitudes pour clarinette et vents, composition de Philippe Fénelon (1981).
Toute latitude, album de Dominique A (2018).